El título Diez negritos y And Then There Were None puede referirse a:

 Diez negritos, novela de Agatha Christie del año 1939;
 Diez negritos (obra de teatro), de la misma autora, basada en la novela;
 Adaptaciones cinematográficas de la novela Diez negritos, películas basadas en la novela;
 And Then There Were None (serie de televisión), miniserie británica de 2015 basada en la novela.